Qatar Telecom German Open 2006 — ежегодный профессиональный теннисный турнир 1-й категории для женщин.

Соревнование традиционно проводились на открытых грунтовых кортах в Берлине, Германия.

Соревнования прошли с 8 по 14 мая.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Жюстин Энен
 в парном разряде —  Елена Лиховцева и  Вера Звонарёва

Соревнования

Одиночный турнир 

 Надежда Петрова обыграла  Жюстин Энен-Арденн со счётом 4-6, 6-4, 7-5.
 Петрова выигрывает свой 4й титул в году и 5й за карьеру.

Парный турнир 

 Янь Цзы /  Чжэн Цзе обыграли  Елену Дементьеву /  Флавию Пеннетту со счётом 6-2, 6-3.
 Чжэн выигрывает 2й титул в году и 4й за карьеру.
 Янь выигрывает 2й титул в году и 4й за карьеру.

См. также 
 Qatar Telecom German Open
 WTA Тур 2006
 WTA 1-я категория
 Открытый чемпионат Германии по теннису среди мужчин 2006

Ссылки 
 Официальный сайт
 Архив сеток турниров WTA

Германия
Теннис
Май 2006 года
2006